ouro-branquense – abitanti di Ouro Branco (Alagoas)
ouro-branquense – abitanti di Ouro Branco (Minas Gerais)
ouro-branquense – abitanti di Ouro Branco (Rio Grande do Norte)